Ф-1 (Индекс ГРАУ 57-Г-721); (в просторечии — «фенюша» или «лимонка») — ручная противопехотная оборонительная граната. Граната предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлёта осколков (до 150 метров) метать её можно только из укрытия, бронетранспортёра или танка.

Что же касается наименования «лимонка», то оно появилось в годы Первой мировой войны. Многие считают, что граната получила это название за характерную форму, однако это не соответствует действительности. Дело в том, что та Ф-1, которую мы сегодня привычно называем «лимонкой», — не что иное, как копия французской ручной гранаты образца 1915 года той же марки, только на французском языке — F.1. Однако у такой гранаты был очень несовершенный запал, который подрывал её при ударе и потому требовал большой осторожности в обращении. Англичане обзавелись осколочной гранатой — с гладким корпусом и более надёжным запалом с чекой — конструкции капитана Лемона (на самом деле британцы имели на вооружении гранаты Миллса, которые были такими же ребристыми). Название оказалось «говорящим», а поскольку в русской армии применялись гранаты различных систем, но больше всего среди них было французских, то и название «лимонка» перешло к ним, хотя первоначально так называли английские гранаты — однако единого мнения на сегодня не существует.

Первоначально гранаты Ф-1 снаряжались запалом Ф. В. Ковешникова. В дальнейшем взамен запала системы Ковешникова в 1941 году на снабжение гранаты Ф-1 был принят запал УЗРГ («унифицированный запал к ручным гранатам») советских конструкторов Е. М. Вицени и А. А. Беднякова, после войны он был доработан и служит по сей день под названием УЗРГМ (универсальный запал ручных гранат модернизированный).

История 

В 1922 году артиллерийское ведомство РККА взялось за наведение порядка на своих складах. Согласно отчётам артиллерийского комитета, на вооружении Красной армии в то время находились гранаты семнадцати различных типов. Осколочной оборонительной гранаты собственного производства в Советском Союзе на тот период не было. Поэтому временно на вооружение была принята граната системы Миллса, запасы которой на складах имелись в большом количестве (200 000 штук по состоянию на сентябрь 1925 года). В крайнем случае допускалась выдача войскам французских гранат F-1. Дело было в том, что запалы французского образца отличались ненадёжностью. Их картонные корпуса не обеспечивали герметичности, и детонационный состав отсыревал, что приводило к массовым отказам гранат, а того хуже — и к прострелам, что было чревато взрывом в руках.

В 1925 году Артиллерийский комитет констатировал, что потребность в ручных гранатах РККА удовлетворена всего на 0,5 %. Для исправления ситуации Артком 25 июня 1925 года постановил:
 Артиллерийскому Управлению РККА произвести всестороннее испытание существующих образцов ручных гранат, ныне состоящих на вооружении.
 Необходимо внести усовершенствования в гранату образца 1914 года, с целью увеличения её поражающей способности.
 Сконструировать гранату осколочного действия типа Миллс, но более совершенную.
 В ручных гранатах F-1 швейцарские запалы заменить запалами Ковешникова.

В сентябре 1925 года проводились сравнительные испытания гранат основных типов, имевшихся на складах. Основным проверяемым критерием было осколочное поражение гранат. Выводы, сделанные комиссией, звучали следующим образом:…таким образом, положение вопроса о типах ручных гранат для снабжения РККА в настоящее время представляется следующим: ручная граната образца 1914 года, снаряжённая мелинитом, значительно превосходит своим действием все другие виды гранат и по характеру своего действия является типичным образцом наступательной гранаты; требуется лишь уменьшить число отдельных далеко (свыше 20 шагов) летящих осколков настолько, насколько это позволит состояние техники этого дела. Это усовершенствование предусматривается прилагаемыми «Требованиями о новых образцах ручных гранат». Гранаты Миллса и F-1 при условии снабжения их более совершенными запалами признаются удовлетворительными как оборонительные гранаты, при этом гранаты Миллса несколько сильнее по действию, нежели F-1. Ввиду ограниченных запасов этих двух видов гранат надлежит разработать новый тип оборонительной гранаты, удовлетворяющей новым требованиям…

В 1926 году были проведены испытания гранат F-1 из имеющихся на хранении (на складах в тот момент имелся 1 млн гранат данной системы) с запалом Ковешникова разработки 1920 года. По результатам испытаний конструкция запала была доработана, и после войсковых испытаний в 1927 году граната F-1 с запалом Ковешникова под наименованием ручная граната марки Ф-1 с запалом системы Ф. В. Ковешникова в 1928 году была принята на вооружение РККА.

Все имевшиеся на складах гранаты были снабжены запалами Ковешникова уже к началу 1930-х годов, а в скором времени в СССР было налажено собственное производство корпусов гранат.

В 1939 году инженер Ф. И. Храмеев доработал гранату — корпус лимонки стал несколько проще, утратил нижнее окно.

Существует ещё одна версия появления гранаты Ф-1. В 1999 году полковник в отставке Фёдор Иосифович Храмеев сообщил в интервью журналу «Коммерсантъ Власть», что в 1939 году им была сконструирована граната Ф-1.
В феврале 1939 года я получил задание на разработку оборонительной гранаты… в Москве я видел альбом, выпущенный российским Генштабом в 1916 году, где были представлены изображения всех применявшихся в Первую мировую войну гранат. Немецкие и французские были рифлёные, яйцеобразной формы. Особенно мне понравилась французская F-1. Она точно соответствовала полученному заданию: удобная в бросании, безопасный запал, достаточное количество осколков. В альбоме был только рисунок. Я разработал все рабочие чертежи. Пришлось помучиться. Заменил простой чугун, из которого была сделана F-1, на сталистый — для увеличения убойной силы осколков.

Как сообщил в интервью Ф. И. Храмеев, предварительные испытания гранаты были минимальны, было изготовлено всего 10 опытных образцов, которые были вскоре испытаны, а затем конструкция была запущена в серийное производство:
— Была создана какая-то приёмная комиссия?
— Да нет! Опять же я один. Дал мне начальник завода майор Будкин бричку-пароконку и послал на наш полигон. Бросаю гранаты одну за другой в овраг. И на тебе — девять взорвались, а одна — нет. Возвращаюсь, докладываю. Будкин на меня с криком: мол, секретный образец без присмотра оставил! Еду обратно, снова один.
— Боязно было?
— Не без того. Лёг я на край оврага, увидел, где граната в глине лежит. Взял длинную проволоку, сделал на конце петлю и аккуратно зацепил ею гранату. Подёргал. Не взорвалась. Оказалось, запал подвёл. Так и вытащил её, разрядил, привез, зашёл к Будкину и положил ему на стол. Он заорал и из кабинета выскочил пулей. А дальше мы передали чертежи в Главное артиллерийское управление (ГАУ), и гранату пустили в массовое производство. Без всяких опытных серий.

В 1942—43 годах запал Ковешникова заменили стандартным унифицированным запалом УЗРГ; после окончания Великой Отечественной войны запал был усовершенствован, повышена надёжность срабатывания, и он получил обозначение УЗРГМ.

Конструкция 
 

Граната Ф-1 обладает следующими тактико-техническими характеристиками:
 Общий вес: 600 граммов
 Вес ВВ: 60 граммов
 Дальность броска: 35-45 м
 Расчётный радиус поражения: осколками — до 200 м; ударной волной (70—80 кПа) — менее 0,5 м.
 Безопасное расстояние — 50 м.
 Время замедления запала: 3,2—4,2 сек.
 Количество осколков: до 300 штук.

Граната Ф-1 относится к ручным противопехотным осколочным оборонительным гранатам дистанционного действия. Конструкция её оказалось настолько удачной, что без принципиальных изменений просуществовала до настоящего времени. Несколько изменялась и дорабатывалась с целью повышения надёжности эксплуатирования конструкция запала.

 Ручная — доставляется к цели за счёт броска рукой солдата.
 Противопехотная — предназначена для поражения живой силы противника.
 Осколочная — поражение производится преимущественно с помощью осколков металлического корпуса гранаты.
 Оборонительная — радиус разлёта осколков превышает среднюю дальность броска гранаты с помощью мышечной силы бойца, что обусловливает необходимость броска гранаты из укрытия во избежание поражения осколками своей же гранаты.
 Дистанционного действия — подрыв гранаты происходит через некоторое время после броска (3,2…4,2 сек.).

Подобно большинству противопехотных гранат, Ф-1 состоит из 3-х основных частей.
 Запал. Граната имеет универсальный запал УЗРГМ (или УЗРГ), подходящий также к гранатам РГ-42, РГД-5. Запал УЗРГМ отличается от УЗРГ изменениями в форме спусковой скобы и конструкции ударника, позволившими снизить частоту отказов оружия.
 Взрывчатое вещество. Заряд взрывчатого вещества — 60 г тротила. Возможно снаряжение тринитрофенолом. Такие гранаты имеют увеличенную поражающую способность, но и срок хранения на складах жёстко ограничен, по истечении граната представляет собой значительную опасность. Шашка ВВ изолируется от металла корпуса лаком, парафином или бумагой. Известны случаи снаряжения гранат пироксилиновыми смесями.
 Металлическая оболочка. Внешне граната имеет овальный ребристый корпус из сталистого чугуна, профиль напоминает букву «Ж». Корпус — сложная отливка, льётся в землю, возможно и кокильное литьё (отсюда и форма). Изначально оребрение создавалось для образования при взрыве осколков определённого размера и массы, также оребрение выполняет эргономическую функцию, способствуя лучшему удержанию гранаты в руке. Впоследствии некоторыми исследователями были высказаны сомнения в эффективности подобной системы формирования осколков (чугун дробится на мелкие осколки независимо от формы корпуса). Нарезка корпуса облегчает привязывание гранаты к колышку. Общий вес гранаты с запалом — 600 грамм.

В состав запала УЗРГ входят, помимо непосредственно корпуса, следующие элементы:
 Предохранительная чека, представляющая собой кольцо с двумя отрезками проволоки, которые, проходя через отверстия в корпусе запала, закрепляются разгибанием в отверстии с противоположной стороны запала и защищают чеку от случайного выпадения. При этом чека блокирует ударник, не давая ему ударить по капсюль-воспламенителю.
 Ударник представляет собой металлический стержень, заострённый со стороны, направленной на капсюль, и имеющий выступ с противоположной стороны, которым он держится за спусковой рычаг. Также к бойку крепится ударная пружина, обеспечивающая его удар по капсюлю.
 Спусковой рычаг — изогнутая металлическая пластина, которая после удаления предохранительной чеки блокирует боёк в исходном положении. После того, как граната брошена, спусковая скоба выталкивается давлением пружины бойка, и тот бьёт по капсюлю, активируя его. То есть гранату с выдернутой предохранительной чекой можно держать перед броском неопределённо долго. Данная особенность позволяла сократить дистанцию замедления до минимума и практически исключить обратный переброс гранаты противником в отличие, например, от германских образцов с тёрочным запалом.
 Капсюль-воспламенитель поджигает замедлитель.
 Замедлитель передаёт за определённое время форс пламени от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору и создаёт временной интервал между началом броска (момент высвобождения ударника) и подрывом гранаты. В то же время в отличие от гранат с ударным взрывателем, граната весьма безопасна в производстве и хранении, поставляется заводами в готовом к бою состоянии, чем выгодно отличается от последних, снаряжаемых обычно в войсковых мастерских.
 Детонирующая смесь капсюля-детонатора подрывает взрывчатое вещество гранаты.

Использование 
Для применения гранаты необходимо разогнуть усики предохранительной чеки, взять гранату в правую руку так, чтобы пальцы прижимали рычаг к корпусу. Перед метанием гранаты, продев указательный палец левой руки в кольцо чеки, выдернуть её. Опытные инструкторы утверждают, что левша без проблем может держать и метать гранату левой, а чеку выдёргивать правой. Граната может продолжать оставаться в руке сколько угодно долго, пока не отпущен рычаг, ударник запала не может разбить капсюль (в принципе, если потребность в броске гранаты отпала, а чека не выброшена, её можно (не отпуская рычаг!) вставить обратно; после загибания усиков чеки граната пригодна к нормальному хранению). После выбора момента броска и цели — бросить в цель гранату. В этот момент рычаг под воздействием пружины ударника повернётся, освобождая ударник, и отлетит в сторону. Ударник наколет капсюль и через 3,2 — 4,2 секунды произойдёт взрыв.

Граната предназначена для поражения живой силы и небронированной техники. Поражающими факторами являются непосредственное фугасное действие взрывчатки и осколки, формирующиеся при разрушении металлической оболочки гранаты.

Маркировка и хранение 

Боевая граната окрашивается в зелёный цвет (от хаки до тёмно-зелёного). Учебно-имитационная граната окрашивается в чёрный цвет с двумя белыми (вертикальная и горизонтальная) полосами. Кроме того, она имеет в нижней части отверстие. Боевой запал окраски не имеет. У учебно-имитационного запала кольцо чеки и нижняя часть прижимного рычага окрашены в алый цвет.

Гранаты Ф-1 упаковываются в деревянные ящики по 20 штук, отверстие для запала заглушено пластмассовой заглушкой. Запалы УЗРГМ хранятся в этом же ящике отдельно в двух металлических герметично запаянных банках (по 10 штук в банке). Вес ящика — 20 кг. Ящик комплектуется консервным ножом, предназначенным для открытия банки с запалами. Гранаты снаряжаются запалами непосредственно перед боем, при переводе из боевого положения запал изымается из гранаты и хранится отдельно.

Целью упаковки запалов в герметичную тару является обеспечение максимальной сохранности в течение всего времени хранения, предотвращение коррозии и окисления компонентов детонирующей смеси.

Боевое применение

Тактические особенности боевого применения 
В условиях открытой местности эффективная дальность поражения противника при взрыве гранаты непосредственно фугасным действием боеприпаса составляет 3-5 метров. Радиус сплошного поражения живой силы осколками — 7 метров. Шансы на поражение осколками гранаты сохраняются на дистанции до 200 метров, но это утверждение верно только для крупных фрагментов гранаты. Как правило, это элементы запала, реже — фрагменты днища гранаты; основная часть чугунного корпуса (более 60 %) при взрыве распыляется на мелкие неопасные осколки. Чем более крупным является осколок, тем выше его потенциальная дальность поражения. Начальная скорость осколков гранаты составляет 700-720 метров в секунду; масса осколков в среднем 1-2 грамма, хотя встречаются как более крупные, так и более мелкие.

Особенности поражающих факторов гранат закономерно определяют области применения в современных конфликтах. Наибольшим эффектом гранаты обладают в помещениях и замкнутых пространствах. Это связано со следующими факторами. Во-первых, в относительно небольшом помещении, размерами до 30 метров, всё пространство находится в зоне поражения осколков, также осколки могут рикошетить от стен, потолка и пола, что также увеличивает шансы поражения противника, даже если он находится в укрытии. Во-вторых, фугасное действие гранаты в замкнутом помещении многократно усиливается, вызывая контузии, баротравму, дезориентируя противника, что позволяет, воспользовавшись моментом, проникнуть в помещение и воспользоваться другим оружием для его уничтожения.

Граната Ф-1 более эффективна по сравнению с наступательными гранатами при штурме замкнутых пространств и помещений, так как из-за более высокой массы она даёт большее количество осколков и обладает более выраженным фугасным действием. Всё это позволяет с большей вероятностью выводить противника из строя.

Тактические особенности диверсионного применения 
Также гранаты Ф-1 часто используются при постановке растяжек, что обусловлено количеством осколков, повышающим шансы на поражение противника, и надёжным запалом, которому не повредит длительное нахождение в неблагоприятных условиях перед тем, как ловушка сработает. Комбинация из 2 гранат Ф-1 создаёт растяжку, обладающую ещё и некоторыми противосапёрными свойствами — она взрывается при перерезании тросика (проволоки). В спецподразделениях запалы гранат Ф-1 «дорабатывают», перед установкой в качестве растяжки спиливают детонирующий заряд и убирают фитиль-замедлитель. 
Также можно снарядить гранату минным взрывателем мгновенного действия, подходящим по размерам; тем самым добиваются практически мгновенного взрыва и лишают противника 3—4 секунд на спасение.

Применение в военных конфликтах 
В начале Второй мировой войны корпуса гранат снаряжали вместо тротила имевшимися под рукой взрывчатыми веществами; поисковики находят в районе Санкт-Петербурга гранаты, снаряжённые дымным порохом. Граната с такой начинкой вполне эффективна, хотя и менее надёжна.

Во время Великой Отечественной войны Ф-1 широко применялась на всех фронтах.

В конце 1930-х и в начале 1940-х годов тактические наставления для пехотных частей рекомендовали Ф-1 в том числе и в качестве противотанкового средства. Несколько гранат плотно увязывались в мешок так, чтобы детонатор одной из них оставался снаружи, мешок бросался под гусеницы или колёса вражеской бронетехники с целью вывода из строя ходовой части. Впоследствии данный метод не получил широкого распространения из-за своей относительно низкой эффективности.

Широко использовались советской армией во время Афганской войны.

Состоит на вооружении 
Граната Ф-1 состоит на вооружении во всех армиях стран СНГ, также она получила широкое распространение в странах Африки и Латинской Америки. Также существуют болгарская, иранская и китайская копии.

В 2017 году выпуск гранаты (под наименованием F-1) освоен в Азербайджане.

Ф-1 в кино и явные несоответствия действительности 
В боевиках можно часто увидеть гранаты, подвешенные за кольцо предохранительной чеки на поясе или жилете. В реальности здравомыслящий человек так поступать не будет: во время боя приходится передвигаться по пересечённой местности, где высок риск зацепиться чем-нибудь за гранату и выдернуть из неё предохранительную чеку. После этого граната вполне закономерно взорвётся, скорее всего, уничтожив бойца или как минимум демаскировав его. Во время боя гранаты находятся в гранатном подсумке или разгрузочном жилете, а при их отсутствии — в карманах одежды. Но следует заметить, что при использовании таких гранат в уличных боях между бандами часто применялось их ношение с помощью зацепления предохранительной скобой за поясной ремень сбоку или сзади, где граната прикрыта полами верхней одежды либо, как и пистолет, могла быть в тёплое время года скрыта под рубашкой навыпуск - в этом случае и то, и другое носили спереди.

В художественных фильмах часто можно увидеть героя, выдёргивающего чеку гранаты зубами. В реальности в большинстве случаев подобное действие приведёт к потере зубов. Это связано с тем, что для удаления предохранительной чеки требуется значительное физическое усилие: это сделано намеренно для предотвращения случайных подрывов гранат.

Также во многих фильмах можно увидеть, как граната, падающая в группу людей, разбрасывает их в разные стороны, убивая большую их часть. На практике это далеко не так. При подрыве гранаты не образуется мощной взрывной волны: действительно, люди, находящиеся в радиусе 2-3 метров от места подрыва, получают баротравмы, контузии, зачастую они падают на землю, но никого не отбрасывает от места взрыва на десяток метров. Осколки же поражают только непосредственно близко стоящих к месту подрыва. Обладая небольшой массой и низкой проникающей способностью, подавляющее большинство осколков не способно пробить тело человека насквозь. На этом и основан принцип спасения товарищей путём накрытия гранаты своим телом.

В некоторых фильмах и многих иллюстрациях граната Ф-1 — чёрного цвета, что создаёт мнение о стандартности чёрной окраски гранаты. На самом же деле чёрная окраска означает, что граната учебная или является муляжом, боевые гранаты окрашены в зелёный цвет.

Обучение бойцов 
При поражении осколками гранаты велика доля случайности: так, в некоторых случаях подрыв гранаты в непосредственной близости от бойца может только оглушить его; однако известны случаи, когда одиночный осколок гранаты поражал бойца, находящегося в укрытии на дистанции 70-80 метров от места подрыва гранаты.

Для новобранцев метание гранаты часто представляет психологическую проблему: основываясь на представлениях, полученных из боевиков, они считают гранату оружием чудовищной разрушительной силы и испытывают панический страх, что приводит к глупым и абсурдным действиям, которые действительно могут представлять угрозу их жизни. Так, например, они могут метнуть вместо гранаты чеку, а гранату оставить в окопе; уронить активированную гранату себе под ноги и, будучи парализованными страхом, стоять, дожидаясь взрыва, вместо того, чтобы отбежать и залечь. Также важно соблюдать технику безопасности при метании гранат в зимнее время: граната при броске может зацепиться за торчащие части одежды и полететь в опасном для бойца направлении или даже закатиться в рукав.

Оценка проекта 
В целом данный образец противопехотной гранаты следует считать удачным. Ф-1 прошла проверку временем, имеет простое, надёжное устройство, технологична и проста в изготовлении, эффективно справляется с поставленными перед данным типом оружия задачами. Закономерно, что недостатки проекта вытекают из его достоинств.

Достоинства 
Благодаря своей простой и надёжной конструкции граната Ф-1 состоит на вооружении уже около 80 лет без существенных изменений и, вероятно, ещё долго не будет снята с вооружения. Достоинства, обеспечивающие такой долгий срок службы, следующие:
 Корпус естественного дробления, из которого успешно формируются поражающие элементы даже при повреждениях металлической рубашки.
 Дистанционный запал обладает относительно простой конструкцией и отличается высокой надёжностью.
 Цельнометаллический монолитный корпус прост в изготовлении и может быть изготовлен практически на любом промышленном предприятии, даже не специализированном. Материал корпуса — сталистый чугун — очень дёшев.
 Простота внутренней конструкции позволяет в условиях войны использовать вместо штатного тротила любую имеющуюся в распоряжении взрывчатку.
 Мощность взрыва данной гранаты такова, что, будучи брошенной в колодец, буквально «выбрасывает» все находящиеся в нём предметы, включая воду. Это свойство полезно при штурмах различных шахт и тоннелей среднего диаметра. Если скрывающегося за поворотом, углом или иным препятствием на дистанции ближе 30 метров от взрыва противника не заденут осколки, то его почти гарантированно убьёт резким пневматическим ударом, вызванным взрывной волной. Атакующему при этом запрещено находиться в туннеле, так как он сам может пострадать.
 Дистанционное действие подрыва позволяет забрасывать гранату к противнику, используя отскок от стен, потолка и различных препятствий.

Недостатки 
Недостатки данной гранаты обусловлены преимущественно устареванием её конструкции, а не недочётами при конструировании. К ним относятся:
 Низкая эффективность образования осколков при дроблении корпуса. Большая часть массы корпуса (до 60 %) образует слишком мелкие неубойные осколки. В то же время часто образуется и несколько слишком крупных осколков, повышающих опасную дистанцию и снижающих число осколков оптимального размера. Рифление корпуса, имеющее, в общем, случайный характер, не может обеспечить формирование осколков удовлетворительной формы и оптимальное распределение их по массе (сама идея формирования осколков предсказуемого размера за счёт рифления корпуса оказалась не совсем верной).
 Дистанционный запал не приводит к взрыву при попадании в цель, а срабатывает через некоторое время (это свойство любого дистанционного запала, а не только УЗРГ).
 Граната относительно тяжёлая, что несколько снижает предельную дальность броска.

См. также 
 Список ручных гранат

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ручная граната Ф-1
 Ю. Веремеев. Гранатная арифметика
 ЛКИ. Ручные гранаты

Ручные гранаты
Гранаты СССР
Гранаты России
Гранаты Второй мировой войны